

Hydronyme 
 La Créquoise est une rivière du département Pas-de-Calais de 15 km de long, dans la région Nord-Pas-de-Calais et un affluent de la Canche en rive droite.

Toponyme 
 Loison-sur-Créquoise est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.